Il singolare del torneo di tennis Cologne Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karsten Braasch che ha battuto in finale Jörn Renzenbrink 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Karsten Braasch (Campione)
 Jörn Renzenbrink (finale)
 Alexander Mronz (secondo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)

 Sándor Noszály (quarti di finale)
 Kris Goossens (primo turno)
 Grant Stafford (primo turno)
 Thierry Guardiola (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Challenger 1994